Antioch puede referirse a:

Lugares
Antioch (California), suburbio del Área de la Bahía de San Francisco en el condado de Contra Costa, California.
Antioch (Illinois), villa en el condado de Lake, estado estadounidense de Illinois.
Antioch (Ohio), villa en el condado de Monroe, estado estadounidense de Ohio.
Municipio de Antioch (condado de Hot Spring, Arkansas)
Municipio de Antioch (condado de White, Arkansas)
Municipio de Antioch (condado de Lake, Illinois)
Municipio de Antioch (condado de Hoke, Carolina del Norte)
Municipio de Antioch (condado de Wilkes, Carolina del Norte)
Municipio de Antioch (condado de Wexford, Míchigan)

Otros usos
Antioch Arrow, banda de post-hardcore, formada en San Diego California.
Antioch Peverell, personaje ficticio de la saga literaria Harry Potter.